DJE steht für:
 Flughafen Djerba, IATA-Code des Flughafens in Tunesien
 DJE Kapital, eine deutsche Asset Management-Gruppe mit Hauptsitz in Pullach im Isartal
 Powiat Karkonoski in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

dje steht für:
 Zarma (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der Songhai-Sprachen im Gebiet um den Niger, Afrika

Abkürzung